Сен-Симо́н () — французская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Сен-Симон, Анри (1760—1825) — французский философ, известный социальный реформатор, основатель школы утопического социализма.
 Сен-Симон, Луи де Рувруа (1675—1755) — французский мемуарист, автор подробнейшей хроники событий и интриг версальского двора конца правления Людовика XIV и эпохи регентства.

Населённые пункты 
 Сен-Симон — коммуна во Франции, департамент Канталь.
 Сен-Симон — кантон во Франции.
 Сен-Симон — коммуна во Франции, департамент Ло.
 Сен-Симон — коммуна во Франции, департамент Шаранта.
 Сен-Симон — коммуна во Франции, департамент Эна.